Алекса́ндр Де́мченко:
 Демченко, Александр Иванович (род. 1943) — советский и российский музыковед.
 Демченко, Александр Степанович (1933—2000) — советский и российский лётчик-испытатель, писатель.
 Демченко, Александр (режиссер) (1954—2020) — советский и латвийским режиссер-документалист и оператором.